Elbora kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Évora (distriktshuvudort),

Spanien 

 Talavera de la Reina (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar